L'Avon Futures Tennis Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Futures, se dispute à Boise du  au . Cette épreuve conclut la saison des tournois "Futures".

L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Kiyomura, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Paula Smith.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Avon Futures Tennis Championships
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

1981
États-Unis